Frey kan syfta på:

 Frey – en äldre stavning av namnet på den fornnordiske guden Frej
 Frey (tidskrift) – en svensk facktidskrift

Personer
 Adolf Frey (1855–1920), schweizisk författare
 Alexander Frey (1877–1945), finländsk politiker
 Emil Frey (1838–1922), schweizisk politiker
 Gerhard Frey (1933–2013), tysk högerextrem politiker
 Gerhard Frey (född 1944), tysk matematiker
 Glenn Frey (född 1948), amerikansk sångare och skådespelare
 Heinrich Frey (1822–1890), schweizisk zoolog
 Henri-Nicolas Frey (1847–1932), fransk general
 Hjalmar Frey (1856–1913), finländsk sångare
 Jakob Frey (1824–1873), schweizisk författare
 Julius Frey (1881–1960), tysk simmare
 Karl Frey (1857–1917), tysk konsthistoriker
 Maximilian von Frey (1852–1932), tysk fysiolog
 Oszkár Frey (född 1953), ungersk kanotist
 Petra Frey (född 1978), österrikisk sångare
 Rahel Frey (född 1986), schweizisk racerförare
 Richard Frey (1886–1965), finländsk entomolog
 Torsten Frey (1907–1984), svensk psykiater

Efternamn